Лев Владимирович Кузнецов  (5 марта 1923 года — 13 августа 1992 года) —  монументалист, Заслуженный художник БАССР (1976), лауреат республиканской премии им. Салавата Юлаева.

Биография 
Лев Владимирович Кузнецов родился 5 марта 1923 году в г. Ленкорани (Азербайджан). В 1963 г. окончил Институт живописи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина в г. Ленинграде. С 1963 г. жил и работал в г. Уфе. Скульптор.

Монументалист. Член Союза художников с 1966 г. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат республиканской премии им. Салавата Юлаева, 1978.

Творчество 
Основные произведения: На привале, гипс тон., 1964. Гюльназира, известняк, 1964. Красный башкир, песчаник, 1967. Конница, гипс тон., 1964. Уралочка, кварц, 1967. Всадники, алюминий, 1967. Героям революции и гражданской войны, бронза, памятник установлен в г. Уфе, 1975.

Выставки 
 Республиканские, Уфа, 1964, 1969, 1971, 1974, 1977.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.

Литература 
История Уфы. Сб. статей, гл. 14. Башкирское книжное изд., Уфа. 1976.

Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979.

Примечания 

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Миномётчики Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Члены Союза художников СССР